Plusieurs personnes ont porté le nom dAlexander Milne, parmi lesquelles :
 Alexander Milne (1742-1838), entrepreneur écossais ;
 Alexander Milne (1806-1896), amiral britannique ;
 Alexander Milne Calder (1846-1923), sculpteur américain ;
 Alan Alexander Milne (1882-1956),  créateur de Winnie l'ourson.

Voir aussi